Оттоне дель Карретто (; до 1165 — до 1242) — маркграф марки Савона из династии Дель Карретто.

Биография 
Оттоне был сыном Энрико I дель Карретто и Беатриче Алерамичи. Впервые в письменных источниках Оттоне дель Карретто упоминается в 1179 году, когда вместе со своим братом Энрико II дали завет перед своим отцом предоставить коммуне Савона финансовую и судебную независимость. 1181 году Оттоне выступал посредником на переговорах между его родственником Манфредом II ди Салуццо, и общиной Альбы. В результате этого соглашения Манфред освободил некоторых купцов из Альбы, которых он держал до этого в заложниках. После смерти Энрико I его земли были разделены между его сыновьями Оттоне и Энрико II.

Границей между владениями братьев была избрана река Бормида. Оттоне получил северо-восточную часть отцовских владений с городами и замками: Сессаме, Буббио, Кассинаско, Монастеро-Бормида, Понти, Дего, Кайро-Монтенотте и Карретто. Энрико II получил юго-западную часть владений отца с городами и замками: Озилья, Миллезимо, Камерана, Клавезана, Новелло, Вадо, Ноли, Ди Финале.

10 апреля 1191 года жители Савоны выкупили у Оттоне за 1500 лир всю оставшуюся феодальную собственность и права, которыми он обладал в Савоне и на прилегающих территориях. Независимость Савоны была подтверждена грамотой императора Генриха VI 18 ноября того же года. Впоследствии Оттоне также передал феодальные права на свои владения в Ландже, в коммуне Асти и Генуэзской республике, получив взамен денежную компенсацию. В 1194 году Оттоне был избран Подеста Генуи. Генуэзцы под предводительством Оттоне присоединились к армии Бонифация I, помогая императору Генриху VI в его завоевании Сицилии. Генрих VI обещал Генуе в награду за свои услуги Сиракузы и Валь-ди-Ното на Сицилии, но он использовал в качестве предлога, юридические ошибки во время выборов Оттоне чтобы не отдавать обещанные территории.

1204 году Оттоне и Энрико II присоединились к «Великому союзу» Вильгельма VI Монферрата, семье Дель Васто, коммуне Альба и сеньории Астизио в войне против коммун Асти и Кунео. 6 июля 1209 года Оттоне достиг договорённости с Асти. Он передал общине все свои владения в долине реки По, включая Кастано, Кортемилья, Торре ди Бормиду и Торре Уззон, за 1000 генуэзских лир. В 1210 году Оттоне был свидетелем предоставления императорских привилегий, данных коммуне Асти императором Оттоном IV во время его пребывания там. После этого Оттоне отправился за императорским двором в Турин.

Когда между Оттоном IV и Фридрихом II началась война, Оттоне вместе с Асти выступили на стороне Фридриха II. В 1212 году он был избран подеста Асти. В 1225 году между альянсом Генуей и Асти, с одной стороны, и другими общинами долины По, с другой стороны, разразилась война. Оттон и Энрико присоединились к генуэзской армии, идущей на защиту Асти. Когда в 1227 году Фридрих II прибыл в Италию, коммуны долины По подняли восстание против Генуи, надеясь на имперскую помощь. Энрико присоединился к восстанию, а Оттоне присоединился к генуэзской армии. Вместе с армией генуэзцев он вынудил своего брата сдаться. Примерно в 1234 году император Фридрих II назначил Оттоне имперским викарием. Точная дата смерти Оттоне не известна, известно, что умер он до 1242 года.

Семья 
Оттоне дель Карретто был женат на  Альде Эмбриако у них было трое детей:
Уго Дель Карретто 
Энрико Дель Карретто
Манфредо дель Карретто

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Negri, Antonella (2006). Le liriche del trovatore Guilhem de la Tor. Rubbettino Editore.

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто 
 Оттоне дель Карретто 

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Персоналии:Савона